Золотоно́шский райо́н () — административная единица на северо-востоке Черкасской области Украины. Административный центр — город Золотоноша.

Район граничит на севере с Драбовским, на востоке — с Чернобаевским, на юге — с Черкасским районами Черкасской области. На северо-западе район граничит с Каневским районом Черкасской области и Переяслав-Хмельницким районом Киевской области. Юго-западная часть района омывается водами Кременчугского водохранилища

Расстояние от города Золотоноша до областного центра города Черкассы — 35 км.

География 
Площадь — 4246 км². Расположен в 30 км от Черкасс, на речке Золотоношке, притоке Днепра.

Основные реки — Днепр, Золотоношка, Супой, Крапивка.

История 
Район был образован в УССР 7 марта 1923 года.

12 ноября 1959 года к Золотоношскому району была присоединена часть территории упразднённого Ирклеевского района.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Золотоношского района,
 Драбовского района,
 Чернобаевского района,
 а также города областного значения Золотоноша.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 142,3 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 39 349 человек (всё — сельское).

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 11 территориальных общин (громад), в том числе 1 городскую, 2 поселковые и 8 сельских общин (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Золотоношская городская община (город Золотоноша);
Поселковые:
 Драбовская поселковая община (пгт Драбов),
 Чернобаевская поселковая община (пгт Чернобай);
Сельские:
 Великохуторская сельская община (село Великий Хутор),
 Вознесенская сельская община (село Вознесенское),
 Гельмязовская сельская община (село Гельмязов),
 Зоревская сельская община (село Зоревка),
 Ирклиевская сельская община (село Ирклиев),
 Новодмитровская сельская община (село Новая Дмитровка),
 Песчанская сельская община (село Песчаное),
 Шрамковская сельская община (село Шрамковка).

 Населённые пункты (в старых границах до 17 июля 2020 года)
В старых границах до 17 июля 2020 года район включал 61 населённый пункт, в том числе:
 11 посёлков:Гладковщина • Дибровка • Каневщина • Ковтуновка • Малиновщина • Пальмира • Роздол • Снегуровка • Степовое • Холодное • Шкодуновка
 50 сёл: Антиповка • Бакаевка • Благодатное • Богданы • Богуславец • Броварки • Бубновская Слободка • Вознесенское • Гельмязов • Гладковщина • Деньги • Дмитровка • Домантово • Драбовцы • Зоревка • Каленики • Кедина Гора • Коврай • Коврай Второй • Коврайские Хутора • Ковтуны • Комаровка • Коробовка • Крапивна • Кривоносовка • Крупское • Лукашовка • Львовка • Малиевка • Маркизовка • Матвеевка • Мелесовка • Мицаловка • Новая Гребля • Новая Дмитровка • Ольхи • Песчаное • Плешкани • Подольское • Подставки • Приветное • Сеньковцы • Синеоковка • Скориковка • Софиевка • Хвылево-Сорочин • Хрущовка • Чернещина • Шабельники • Щербиновка

Достопримечательности 
В с. Бакаевка есть Красногорский девичий монастырь.

Известные земляки 
 Криворучко, Григорий Лукич  (07.02.1912—12.04.1978) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Шарый-Богунский, Антон Саввович (1899—1919) — герой гражданской войны на Украине, советский военачальник, один из организаторов партизанских отрядов и отрядов Красной армии. Один из самых юных красных полководцев Гражданской войны.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Золотоноской районной рады
 Официальный сайт Золотоноской РГА
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Золотоношский район — органы власти, экономика, предприятия, сельские советы